Натуральне число 855
 855 рік до нашої ери
 855 рік нашої ери